Olympisch stadion, het hoofdstadion dat gebruikt wordt voor Olympische Zomerspelen in een stad, of een stadion dat vernoemd is naar de 'Olympus' als sportlocatie zonder dat daar Spelen plaatsvinden
 Olympisch Stadion (Amsterdam)
 Olympisch Stadion (Antwerpen)
 Olympisch Stadion (Bakoe)
 Olympisch Stadion (Guangzhou)
 Olympisch Stadion (Helsinki)
 Olympisch Stadion (Londen)
 Olympisch Stadion (Montreal)
 Olympisch Stadion (Nouakchott)
 Olympisch Stadion (Phnom Penh)
 Olympisch Stadion (Qinhuangdao)
 Olympisch Stadion (Radès)
 Olympisch Stadion (Rome)
 Olympisch Stadion (San Marino)
 Olympisch Stadion (Seoel)
 Olympisch Stadion (Shenyang)
 Olympisch Stadion (Stockholm)
 Olympisch Stadion (Tianjin)
 Olympisch Stadion (Tokio)
 Olympisch Stadion (Turijn)
 Olympisch Stadion Loezjniki
 Olympisch Stadion Lluís Companys
 Olympisch Stadion Spyridon Louis

Zie ook 
 Estadio de La Cartuja (Sevilla)
 Olympiastadion (doorverwijspagina)